Arsenal FC sloot het seizoen 2012/2013 van de Premier League af als vierde met 73 punten, waarmee het zestien punten minder telde dan landskampioen Manchester United. Het behaalde dezelfde resultaten als de vorige campagne, met dus naast een vierde plaats ook weer vroege bekeruitschakelingen, zowel nationaal als internationaal. In de UEFA Champions League haalde de club de 1/16e finales, maar Bayern München stootte door op basis van doelpunten op verplaatsing (1–3, 0–2). In de FA Cup gingen de mannen van Arsène Wenger eruit in de vijfde ronde na een thuisnederlaag tegen Blackburn Rovers (0–1). In de League Cup werd men in de kwartfinale verrassend uitgeschakeld door Bradford City na een strafschoppenserie. De Fransman Olivier Giroud streek neer in het Emirates Stadium, net als de Spaanse creatieve middenvelder Santi Cazorla en de Duitse aanvaller Lukas Podolski. Alex Oxlade-Chamberlain brak dit seizoen door in het eerste elftal, terwijl de Belgische centrale verdediger Thomas Vermaelen door Wenger werd benoemd tot aanvoerder na het vertrek van topschutter Robin van Persie naar landskampioen Manchester United.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2012-2013 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2012/2013 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

2013
Engelse voetbalclub 2012/13